George West (1823-1901) – industriale e politico statunitense
George West (1893-1980) – missionario anglicano britannico che trascorse molti anni in Birmania
George West (1814-1850) – politico britannico
George West – centro abitato del Texas